Открытый чемпионат Шэньчжэня 2013 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых хардовых кортах Shenzhen Longgang Tennis Centre.

Турнир-2013 является дебютным, проводящимся здесь. В этом году он относится к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования прошли в Шэньчжэне — с 31 декабря 2012 по 5 января 2013 года. Турнир входил в подготовительную к Australian Open серию соревнований WTA.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Ли На (№ 7 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Ли На выигрывает 1й титул в сезоне и 7й за карьеру в туре ассоциации.
 Клара Закопалова уступает 1й финал в сезоне и 10й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Чжань Хаоцин выигрывает 1й титул в сезоне и 2й за карьеру в туре ассоциации.
 Чжань Юнжань выигрывает 1й титул в сезоне и 10й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Шэньчжэня по теннису среди женщин
 WTA Тур 2013
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Китай
Теннис
Декабрь 2012 года
Январь 2013 года
2013